Henry Carey (1687–1743) – angielski poeta, pisarz i kompozytor
 Henry Charles Carey (1793–1879) – amerykański ekonomista